Кара-Суу — топоним в Киргизии. Может означать:

 Кара-Суу (левый приток Нарына) — река, левый приток реки Нарын.
 Кара-Суу (правый приток Нарына) — река, правый приток реки Нарын.
 Кара-Суу (озеро, Токтогульский район) — озеро.
 Кара-Суу (озеро, Аксыйский район) — озеро.
 Кара-Суу — город, административный центр Кара-Сууйского района Ошской области.
 Кара-Суу — село в Кара-Бууринском районе Таласской области.
 Кара-Суу — село в Жайылском районе Чуйской области.
 Кара-Суу — село в Ат-Башинском районе Нарынской области.
 Кара-Суу — село в Кочкорском районе Нарынской области.
 Кара-Суу — село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.

См. также 
 Карасу